Вески — имя собственное, топоним

 Вески — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Вёски — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Вески — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Вески — деревня в уезде Рапламаа, Эстония.
 Вески — деревня в уезде Пылвамаа, Эстония.

Фамилия 
Вески ( «мельница») — эстонская фамилия.
 Вески, Анне (род. 1956) — советская, эстонская и российская певица; заслуженная артистка Эстонской ССР.
 Вески, Йохан-Вольдемар Густавович (1873—1968) — эстонский советский учёный в области филологии. Академик АН Эстонской ССР (1946).